

Mythologie 
 Laima, personnification du destin dans les mythologies lettonne et lituanienne.

Entreprise 
 Laima, entreprise de confiserie lettone.

Toponyme 

 Laima Tessera, région formée de tesserae située sur la planète Vénus.

Prénom

Divers 
 Horloge Laima, horloge publique situé à Riga (Lettonie).